Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Лу Цзяцзін і Ван Цян з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hong Kong Tennis Open, парний розряд
2017
Hong Kong Tennis Open, парний розряд